Argo – nave su cui viaggiarono gli Argonauti
 Nave Argo – costellazione
 La Nave Argo – collana editoriale